Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Cox e Buster Mottram che hanno battuto in finale John Feaver e John James 7-5, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1977